Seznam divizij z zaporedno številko 31.

Seznam 
 Pehotne
 31. divizija (Združeno kraljestvo)
 31. ljudskogrenadirska divizija (Wehrmacht)
 31. divizija NOVJ
 31. pehotna divizija (ZDA)

Glej tudi